Димитре́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Димитреску, Константин (1847—1928) — румынский виолончелист, композитор, дирижёр и педагог.
 Димитреску, Штефан (1886—1933) — румынский художник.

Вымышленные персонажи 
 Леди Димитреску — персонаж компьютерной игры Resident Evil Village.

схожие фамилии 
 Думитреску